QFK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Selje Harbour Launch Service (Norvegia)